A2, A 2 oder A-2 steht für:
 eine Adresse in den Mannheimer A-Quadraten
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 den Ton a in der zweigestrichenen Oktave, siehe Tonsystem
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland, siehe Einfacher Dienst
 eine Variante des Blutgruppen-Allels A im AB0-Blutgruppen-System, siehe Blutgruppe
 in der Werkstofftechnik auch V2A, ein korrosionsfester Edelstahl
 ein Übertragungsstandard von Fernsehsignalen, Zweikanalton
 eine Qualifikation des Abiturs in Großbritannien, siehe Advanced Level
 eine Niveaustufe des europäischen Referenzrahmen für Sprachen, siehe Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen
 eine Sprechstellenschaltung mit zwei Telefonapparaten, siehe A2-Schaltung
 eine Lederjacke der USAAF- und USAF-Piloten, siehe Fliegerjacke
 ein Konzept eines europäischen Überschallpassagierjets im Rahmen des Projektes LAPCAT, siehe Reaction Engines A2
 eine kräftige Apfelsorte, die für schwierige Standorte und den Aufbau von Hochstämmen verwendet wird, siehe Unterlage (Pflanzen)
 einen Schwierigkeitsgrad beim technischen Klettern, siehe Schwierigkeitsskala (Klettern) #Technisches Klettern
 die Führerscheinklasse A2 für Motorräder
 eine Klasse für die Übertragungsgeschwindigkeit von SD-Karten

Straßen:
 Bundesautobahn 2, Deutschland
 Süd Autobahn, Österreich
 Autobahn A2 (Schweiz)
 Autobahn 2 (Belgien)
 Autoput Gradiška–Banja Luka in Bosnien und Herzegovina
 Awtomagistrala Hemus, Bulgarien
 Autoroute A2, Frankreich
 Aftokinitodromos 2, Griechenland
 Autostrada A2 (Italien)
 Autocesta A2, Kroatien
 Magistralinis kelias A2, Litauen
 Rijksweg 2, Niederlande
 Autostrada A2 (Polen)
 Autoestrada A2, Portugal
 Autostrada A2 (Rumänien)
 Avtocesta A2, Slowenien
 Autovía A-2, Spanien
 Interstate A-2, USA
 A2 (Zypern)
 A2 (Kasachstan)
 Asienhighway A2 vom Iran nach Indonesien
 Landsborough Highway in Australien
 A2 (Botswana)
 A2 (Elfenbeinküste)
 A2 (Kenia)
 A2 (Nigeria)

geographischen Objekte:
 Botswana (ITU-Präfix: A2, internationale Luftfahrzeug-Kennung)
 ein Seegebiet im GMDSS, siehe Global Maritime Distress and Safety System#Seegebiete A1 bis A4
 eine Bahnstrecke in Schleswig-Holstein, siehe AKN Eisenbahn

Modelle:
 ein Fahrzeugmodell des Automobilherstellers Audi, Audi A2
 ein Raketenprojekt im Dritten Reich, Aggregat 2
 die Lokomotivreihe Badische A2
 die Lokomotivreihe Elsaß-Lothringische A 2
 die Lokomotiven der LNER-Klasse A2 (Raven)
 ein Angriffsflugzeug der US-Marine der 1940er-Jahre, siehe North American AJ
 ein U-Boot der britischen Marine, HMS A2
 den Merzario A2, ein Formel-1-Rennwagen des italienischen Rennstalls Team Merzario (1979)
 ein sowjetisches Gleitflugzeug der 1930er Jahre, Antonow A-2

a2 steht für:
 unisono, Spielanweisung in der Musiknotation

Siehe auch:
 AII

A2